Guus Geluk is een figuur uit de Duckstad-wereld, bedacht door Carl Barks. Zijn oorspronkelijke naam in het Engels is Gladstone Gander. De Nederlandse naam is afgeleid van zijn Duitse naam, Gustav Gans.

Achtergrond
Guus is een volle neef van Donald Duck. Hun gezamenlijke grootouders zijn Oma Duck en Wilhelmus Duck.

Guus' vader Fortunus Geluk was een gans en zijn moeder Trijntje Duck een eend. Guus is zelf ook een gans. Trijntje Duck was voor het eerst te zien in  De bezetter van Fort Duckburg, een verhaal uit 1994 van Keno Don Rosa. Ze woont dan nog op de boerderij van haar eigen moeder, Oma Duck. 

Guus' ouders zijn allebei gestorven nadat ze te veel hadden gegeten bij een gratis picknick. Guus is daarna geadopteerd door Doortje Duck, een van de zussen van Dagobert Duck.

In de verhalen 
Guus verscheen voor het eerst in Wintertime Wager, een verhaal van Carl Barks uit 1948. Hierna lieten Barks en andere tekenaars hem in allerlei verhalen terugkomen. Guus Geluk werd zodoende een van de nieuwe hoofdpersonages. In het laatste Donald Duck-verhaal dat Barks zelf maakte (1966) gaf hij Guus Geluk een nieuw uiterlijk, dat van een hippie. Hierna heeft Guus echter zijn traditionele uiterlijk gewoon weer teruggekregen.

Keno Don Rosa maakte in 1998 het verhaal The Sign of The Triple Distelfink (Guus de Pechvogel), waarin Donald en Guus allebei als klein kind zijn te zien.

Geluk en rivaliteit 
Guus Geluk is de eeuwige rivaal van Donald Duck. Doordat Guus' beide ouders erg veel geluk hadden in hun leven, is Guus zelf ook een echte geluksvogel. Zo vindt hij vaak volle portemonnees op straat en wint hij continu loterijen met flinke prijzen zoals grote auto's en reizen naar mooie eilanden. Het lot koopt hij nooit, hij vindt het op straat of het komt hem zomaar aanwaaien, bijvoorbeeld omdat Donald Duck dit per ongeluk verliest. Ook in de bingo wint hij vaak. In supermarkten en andere winkels heeft hij vaak het geluk dat hij de honderdste, duizendste of miljoenste klant is en dan mag hij een jaar lang gratis winkelen of wint hij een andere mooie prijs. Het winnen van grote auto's is voor Donald Duck die vaak pech heeft met zijn auto vaak een grote ergernis. Hij wordt dan ook vaak jaloers als Guus in zo'n auto komt aanrijden als hij hieraan zit te sleutelen.

Guus heeft een hekel aan werken en hij heeft dat dan ook maar één keer in zijn leven gedaan. Hij schaamt zich daar zo voor dat hij het geld dat hij daarmee verdiend heeft in een kluis heeft opgeborgen. Hij is, mede door zijn geluk, ontzettend verwaand en hoogmoedig. Dat ergert Donald zozeer dat de meeste confrontaties met Guus op ruzies of weddenschappen uitlopen. De ruzies eindigen geregeld in een vechtpartij en de weddenschappen worden dankzij Guus' eeuwige geluk vrijwel altijd door hem gewonnen.

Guus is, net als Donald, verliefd op Katrien Duck en dit zorgt dan ook voor grote spanningen tussen Guus en Donald. Ook concurreert Guus met Donald om mooie baantjes zoals filmster. Weliswaar wint Guus dit bijna altijd van Donald, maar hij houdt het niet lang uit in dit soort banen aangezien hij ervoor moet werken. Katrien gaat vaak met Guus op stap als Donald pech heeft, bijvoorbeeld als Donald te laat komt voor een afspraak doordat hij op het vliegveld vertraagd wordt door de douane, de bus heeft gemist of weer eens pech heeft met zijn auto.

Talismannen 
Guus is door zijn eeuwige geluk vrij bijgelovig en heeft dan ook altijd talismannen als hoefijzers, klavertjesvier en konijnenpootjes bij zich. Hij gelooft ook in astrologie; Jupiter is zijn speciale geluksster. Zwarte katten en andere ongeluksbrengers mijdt hij liever. Soms komt het voor dat Guus een klavertjevier of iets dergelijks verliest. Wanneer dat verloren exemplaar dan door een ander – meestal Donald – wordt gevonden, heeft die ander ook geluk, zij het vaak voor slechts korte tijd.

Ongeluk 
Guus Geluk heeft echter ook een paar keer pech gehad. Juist zijn verjaardag werd zijn ongeluksdag. Dat komt doordat hij, toen hij klein was, een keer voor de geluksschuur is gehangen en geraakt werd door een bliksemschicht, terwijl Donald de klap opving. Sindsdien had hij elke verjaardag ongeluk.

DuckTales 
Guus Geluk heeft geen belangrijke rol in tekenfilms, hij komt enkel sporadisch voor in DuckTales (1987). Zijn originele stem werd ingesproken door Amerikaan Rob Paulsen. Zijn Nederlandse stem werd verzorgd door Diederik Gelderman. Voor de reboot uit 2017 werd de originele stem ingesproken door Paul F. Tompkins, en de Nederlandse stem door Rutger Le Poole.

Stamboom

Namen in andere talen

Trivia 
In het 23e seizoen van Wie is de Mol? was Guus Geluk een hint naar Jurre Geluk die in dit seizoen de Mol bleek te zijn. In dit seizoen kwamen veel badeendjes voor die een verwijzing vormden naar hem.

Externe links 
Duckipedia
INDUCKS

Personage uit Donald Duck
Antropomorf personage
Fictieve gans
Personage uit Ducktales